Oregon ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Oregon (1841), eine Brigg
 USS Oregon (1869) 
 USS Oregon (BB-3), ein Einheitslinienschiff der Indiana-Klasse
 USS Oregon (SSN-793), ein Angriffs-U-Boot der Virginia-Klasse (U-Boot)